Фотино — многозначное понятие:

 Фоти́но — гипотетический суперпартнёр фотона в теории калибровочной инвариантности.
 Фотино — космический аппарат.

Топоним 
 Фотино — бывшая деревня в Нейском районе Костромской области России.
 Фотино — деревня в Юсьвинском районе Пермского края России.

Носители фамилии 
  (1896—1969) — румынский юрист и историк, член-корреспондент Румынской академии.
  (1777—1821) — греческий историк.
 Фотино, Мария (1912—1996) — румынская пианистка.
  (1930—2014) — румынский театральный актёр.

Персонажи
 Бен Фотино — механик фотокабины, который живёт в ней же; персонаж 34-го эпизода Booth Buddies () 3-го сезона мультсериала Стар против сил зла.

См. также 
 Фотина (значения)

Примечания